Spławy peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin
 Spławy, un village de la gmina de Wysokie
 Spławy, un village de la gmina de Józefów nad Wisłą
 Spławy, un village de la gmina de Poniatowa